Mármores de Elgin
Elgin E-7001, um leitor de livros eletrônicos

Localidades
Elgin (Arizona)
Elgin (Carolina do Sul)
Elgin (Dacota do Norte)
Elgin (Illinois)
Elgin (Iowa)
Elgin (Kansas)
Elgin (Minnesota)
Elgin (Nebraska)
Elgin (Nevada)
Elgin (Ohio)
Elgin (Oklahoma)
Elgin (Oregon)
Elgin (Pensilvânia)
Elgin (Texas)
Elgin (Moray)

Desambiguação